Анато́ль Вие́ру (; ,  — , ) — румынский , музыкальный теоретик, .

Биография 
Анатоль Виеру родился в Яссах в еврейской семье. Учился в Бухарестской консерватории (1946—1951), в Московской консерватории у А. Хачатуряна (1951—1955; об этом периоде его жизни тепло вспоминал А. Шнитке). В 1973—1974 годах был стипендиатом в Западном Берлине, в 1978 году защитил там диссертацию по музыкознанию. Преподавал в Дармштадте, Иерусалиме, Нью-Йорке, Чикаго, Сиэтле и др.

Творчество 
Автор нескольких опер (Иона, 1976, и др.), шести симфоний, восьми струнных квартетов, камерной музыки, вокальных сочинений (в том числе — на тексты Эминеску, Баковии, Урмуза), музыки к фильмам.

Признание 
Премия Энеску (1946), премия Сергея Кусевицкого (1966), Премия Гердера (1986). Его сочинения исполняли О. Каган, Н. Гутман, другие выдающиеся музыканты и коллективы.

Литература 
 Sandu-Dediu V. Simpozion de muzicologie Anatol Vieru, Bucureşti, 1999. — Bucureşti: Ed. Muzicală, 2001

Примечания

Ссылки 
 
 

Оперные композиторы Румынии
Выпускники Московской консерватории
Выпускники Бухарестской консерватории
Лауреаты премии Гердера
Лауреаты премии имени Джордже Энеску